Chino (Californië), een plaats in Amerikaanse staat Californië
 Chino (Nagano), een plaats in de Japanse prefectuur Nagano
 Chino Moreno, een Amerikaanse muzikant
 Chino Roces, voormalig uitgever van de Manila Times
 Chino (film), een film van John Sturges
 Chino (kleding), katoenen kleding met keperbinding; meestal wordt een broek bedoeld